D’Ottavio ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro D’Ottavio (1927–1988), italienischer Boxer
 Fabrizia D’Ottavio (* 1985), italienische Turnerin